Jean Guérin est un patronyme francophone porté notamment par :
 Jean Guérin (mort en 1632), évêque de Grasse ;
 Jean Guérin, pseudonyme de Jean Paulhan ;
 Jean Guérin, graveur ;
 Jean Guérin, cycliste ;
 Jean Guérin, donné ;
 Jean Guérin, musicien ;
 Jean Guérin, acteur canadien.

Voir aussi